Lapeyrouse ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Lapeyrouse (Ain) im Département Ain
 Lapeyrouse (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme

mit Namenszusatz:
 Lapeyrouse-Fossat im Département Haute-Garonne
 Lapeyrouse-Mornay im Département Drôme

Personen:
 Philippe-Isidore Picot de Lapeyrouse (1744–1818), französischer Geologe und Naturforscher

Siehe auch:
 La Pérouse